Marjasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Varassaari och Marjasaari,  (7 ha)
2. Marjasaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola),  (1 ha)
3. Marjasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,65, long 29,16),  (5 ha)
4. Marjasaari (ö i Satakunta, Norra Satakunta),  (2 ha)
5. Marjasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,16, long 28,40),  (17 ha)
6. Marjasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,08, long 27,91),  (1 ha)
7. Marjasaari (ö i Lappland, Rovaniemi),  (3 ha)
8. Marjasaari (ö i Norra Karelen), Joensuu,  (5 ha)
9. Marjasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,25, long 27,38),  (2 ha)
10. Marjasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,28, long 27,72),  (4 ha)
11. Marjasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,47, long 27,41),  (9 ha)
12. Marjasaari (ö i Södra Karelen, Imatra),  (2 ha)
13. Marjasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,36, long 28,03),  (14 ha)
14. Marjasaari (ö i Nyland, Helsingfors, lat 60,25, long 23,76),  (2 ha)
15. Marjasaari (ö i Egentliga Finland), Salo, 

Robotskapade Finlandförgreningar